19e Leger (Wehrmacht), een veldleger tijdens de Tweede Wereldoorlog
19e Leger (Duitse Rijk), commando van het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog